Ла-Аламеда-де-Гардон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 32,27 км². Население — 102 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки
Испанско-португальская граница